Робърт Уилсън може да се отнася за:
 Робърт Антон Уилсън (1932 – 2007) – американски психеделичен пионер, автор на научна фантастика
 Робърт Ратбун Уилсън (1914 – 2000) – американски физик
 Робърт Удроу Уилсън (1936) – американски физик, Нобелов лауреат за физика (1978)
 Робърт Уилсън (икономист) (1937) – американски икономист
 Робърт Уилсън (1941) – американски театрален режисьор и сценарист
 Робърт Чарлз Уилсън (1953) – американски автор на научна фантастика